Platyderus — род жужелиц из подсемейства Platyninae.

Описание 
Жуки мелких размеров, в длину обычно достигающих 5,5—8 мм. Третий сегмент усиков не длиннее первого и четвёртого. Зубе продбородка простой.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Харпалины
Роды жесткокрылых